

Geografia 
 Atollo di Kure – atollo delle isole Hawaii, Stati Uniti d'America
 Kure – città della prefettura di Hiroshima, Giappone
 Kure Beach – comune nella contea di New Hanover, Carolina del Nord, Stati Uniti d'America

Persone 
 Harry Kure – calciatore norvegese, attaccante

Altro 
 JMSDF Kure Museum – museo di Kure, presso Hiroshima
 Kure-nai – serie di light novel scritta da Kentarō Katayama ed illustrata da Yamato Yamamoto